Kaduqli (كادقلي en arabe) est la capitale du wiliyat du Kordofan méridional au Soudan. Elle est située à  au sud d'El Obeid à l'extrémité septentrionale de la plaine du Nil Blanc.

Notes et références

Annexe

Article connexe 
 Djanoub Kourdoufan

Ville au Soudan